Жиль Мелош — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря за збірну команду Канади.
 8216 Мелош — астероїд головного поясу.